Sněžné kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sněžné (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Sněžné (okres Žďár nad Sázavou)